Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Argentina Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-brazilský pár Jarkko Nieminen a André Sá, jehož členové nestartovali společně. Nieminen ukončil profesionální kariéru. Spoluhráčem Sá se stal Máximo González, s nímž skončil na raketách německé dvojice Gero Kretschmer a Alexander Satschko.
 
Roli favoritů potvrdil nejvýše nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal španělsko-italskou dvojici Iñigo Cervantes a Paolo Lorenzi po hladkém průběhu 6–3 a 6–0. Oba šampioni si do žebříčku připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour získali pátý kariérní i společný titul.

Nasazení párů 
  'Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Máximo González /  André Sá (1. kolo)
  David Marrero /  Frank Moser (semifinále)
  Guillermo Durán /  Leonardo Mayer (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2016
ATP World Tour 2016